Спортивний союз Лансароте — іспанський футбольний клуб з міста Арресіфе (Лансароте). Заснований 1970 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 12-й групі Терсера Дивізіону КІФФ. Домашні матчі проводить на стадіоні  місткістю 6000 осіб.

Сезони за дивізіонами

Посилання 
 Офіційний веб-сайт  
 Профіль футбольної команди  

Засновані в Іспанії 1970
Футбольні клуби, засновані 1970
Футбольні клуби Іспанії